Rotrude van Trier
 Rotrudis, dochter van keizer Karel de Grote
 Een dochter van keizer Lodewijk de Vrome